Чемпионат России по футболу 2002 года — 11-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России.

Московский «Локомотив» сумел прервать гегемонию «Спартака» из 6 чемпионств подряд и впервые в своей истории стал чемпионом России, выиграв в «золотом матче» у ЦСКА. Третье место занял московский «Спартак», таким образом, все медали чемпионата завоевали только московские клубы; подобное было 5-м таким случаем в чемпионатах России.

Чемпионом среди дублирующих составов стало «Динамо». По итогам сезона высшую лигу покинули «Анжи» и «Сокол». На их место пришли «Рубин» и «Черноморец», причём последний вернулся в высший дивизион за один год.

Факты истории 
 Прервалась многолетняя гегемония московского «Спартака» в чемпионатах России, выигрывавшего титул до этого года шесть раз подряд.
 Во второй раз в истории чемпионатов России чемпион определялся в «золотом матче».
 Чемпионом России впервые стал «Локомотив», трижды подряд перед этим бравший серебро, а до этого (в 1998 году) завоевавший бронзу.
 «Сатурн» сменил название и стал называться «Сатурн-REN TV».
 По итогам сезона высшую лигу покинули «Анжи» и «Сокол». На их место пришли «Рубин» и «Черноморец».
 Сергей Овчинников (Локомотив) в сезоне отыграл на «ноль» 20 матчей, что является рекордом высшего дивизиона.

Клубы-участники

Составы команд

Турнирная таблица

Чемпионская гонка

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

«Золотой» матч 

В 2002 году в российской Премьер-лиге действовал регламент, согласно которому если две или больше команд в борьбе за первое место набирают равное количество очков, то обладатель золотых медалей первенства определяется в дополнительном матче (турнире) на нейтральном поле, которое выбирается по взаимной договорённости. 21 ноября, через 4 дня после завершения регулярного первенства, в матче за первое место на стадионе «Динамо» сошлись московские ЦСКА и «Локомотив». Победу одержал «Локомотив», впервые в своей истории завоевавший золото чемпионата. Единственный мяч на 6-й минуте забил Дмитрий Лоськов.

Составы команд 
Основная статья: Чемпионат России по футболу 2002 (составы)

Список «33 лучших» 
Вратари
1. Сергей Овчинников («Локомотив»), Руслан Нигматуллин (ЦСКА), Валерий Чижов («Сатурн-REN TV»)

Защитники
1. Вадим Евсеев («Локомотив»), Дмитрий Парфёнов («Спартак»), Дмитрий Сенников («Локомотив») (правые)
2. Сергей Игнашевич («Локомотив»), Саркис Овсепян («Зенит»), Богдан Шершун (ЦСКА) (правые центральные)
3. Геннадий Нижегородов («Локомотив»), Олег Пашинин («Локомотив»), Омари Тетрадзе («Алания») (левые центральные)
4. Джейкоб Лекхето («Локомотив»), Кебе, Бай Али Ибра («Спартак»), Денис Евсиков (ЦСКА) (левые)

Полузащитники
1. Дмитрий Лоськов («Локомотив»), Владимир Маминов («Локомотив»), Егор Титов («Спартак») (опорные)
2. Ролан Гусев (ЦСКА), Андрей Аршавин («Зенит»), Огнен Короман («Динамо») (правые)
3. Элвер Рахимич (ЦСКА), Евгений Алдонин («Ротор»), Игорь Семшов («Торпедо») (центральные)
4. Андрей Каряка («Крылья Советов»), Андрей Соломатин (ЦСКА), Игорь Яновский (ЦСКА) (левые)

Нападающие
1. Сергей Семак (ЦСКА), Джеймс Обиора («Локомотив»), Дмитрий Кириченко (ЦСКА) (правые)
2. Александр Кержаков («Зенит»), Руслан Пименов («Локомотив»), Денис Попов (ЦСКА) (левые)

Представители премьер-лиги на чемпионате мира

Призы

Статистика 
Всего был сыгран 241 матч, считая «золотой матч» за звание чемпиона между «Локомотивом» и ЦСКА. 180 игр (74,69 % от общего количества матчей) завершились победой одной из команд, из них в 106 матчах (58,89 % от общего количества побед) побеждали хозяева, в 73 гости (40,56 % от общего количества побед), ещё одна победа (0,56 %) была зафиксирована на нейтральном поле. В 22 матчах победителям приходилось отыгрываться по ходу игры (12,22 % от общего количества побед). 61 матч завершился вничью (25,31 % от общего количества игр), в том числе 21 с нулевым счётом (34,43 % от общего количества ничьих).

Было забито 582 гола, по 2,42 мяча за матч. На своём поле было забито 323 мяча (55,5 % от общего количества голов), 258 мячей забили гости (44,33 % от общего количества голов), один мяч был забит на нейтральном поле (0,17 %). С пенальти было забито 47 мячей (8,08 % от общего количества голов). Всего было назначено 64 одиннадцатиметровых ударов, в среднем в каждом четвёртом матче. Не реализовано 17 пенальти (36,17 % от общего количества пенальти).

Показано 1041 жёлтая карточка (4,32 в среднем за матч). Из них 751 (72,14 % от общего количества ЖК) показано за грубую игру, 118 (11,34 % от общего количества ЖК) за неспортивное поведение, 172 (16,52 % от общего количества ЖК) за прочие нарушения. Также судьи показали игрокам 49 красных карточек (в среднем по одной в каждом пятом матче), из них 31 (63,27 %) было показано за вторую жёлтую. 30 раз (61,22 % от всех удалений) футболисты удалялись за грубую игру, 5 раз (10,2 %) за фол последней надежды, 3 раза (6,12 %) за недисциплинированное поведение, один раз (2,04 %) за нецензурную брань.

Источник: РФПЛ</small>

Посещаемость матчей 
Клубы отсортированы в таблице по алфавиту.

Заголовки таблицы
 Команда — название команды.
 Все матчи — посещаемость всех 30 матчей с участием команды.
 Домашние — посещаемость всех 15 домашних матчей команды.
 Гостевые — посещаемость всех 15 матчей команды в гостях.
 Всего — общее число болельщиков посетивших матчи.
 В среднем — среднее число болельщиков пришедших на матч.
 Заполняемость — средний процент заполняемости стадиона, рассчитывается для домашних матчей команды.

Всего матчи чемпионата посетили — 2 632 100 человек (в среднем 10 967 зрителей на игру).

Источник: РФПЛ.org</small>

Турнир дублёров РФПЛ

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте rsssf.com
 Статистика чемпионата на сайте WildStat.ru

Чемпионат России по футболу 2002